Соревнования по бегу на 1500 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 2 и 3 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

Действующей зимней чемпионкой мира в беге на 1500 метров являлась Сифан Хассан из Нидерландов.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 3 забегах вышли 26 легкоатлеток. Мераф Бахта из Швеции упала и финишировала предпоследней в своём забеге, но решением судей получила место в финале.

Финал 

Финал в беге на 1500 метров у женщин состоялся 3 марта 2018 года. На старт вышли все три призёра бега на 3000 метров, который состоялся двумя днями ранее: чемпионка Гензебе Дибаба, Сифан Хассан из Нидерландов и британка Лора Мьюр. После медленного начала на отметке 500 метров вперёд вышла Дибаба. Темп бега стал постепенно возрастать, и за 400 метров до финиша в борьбе за медали вновь остались только Дибаба, Хассан и Мьюр. Эфиопка финишировала первой, став двукратной чемпионкой мира в помещении 2018 года. Это золото стало для Дибабы пятым на зимних мировых первенствах: в истории турнира больше побед было только у бегуньи на 800 метров Марии Мутолы из Мозамбика. Лора Мьюр смогла опередить действующую чемпионку Сифан Хассан и завоевала серебряную медаль.

Примечания

Ссылки 
 

бег